Penner steht für:

 eine obdachlose Person (abwertend), siehe Obdachlosigkeit
 ein schwer verkäuflicher Artikel im Einzelhandel, siehe Warenrotation #Langsamdreher
 ein Fluss in Südindien, siehe Pennar

Penner ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Penner (1890–1933), deutscher Verwaltungsjurist, Landrat in Tilsit-Ragnit
 Dustin Penner (* 1982), kanadischer Eishockeyspieler
 Elina Penner (* 1987), deutsche Schriftstellerin
 Erdman Penner (1905–1956), kanadischer Drehbuchautor, Liedtexter und Musiker
 Ernst Penner (1883–1940), deutscher Politiker (NSDAP)
 Florian Penner (* 1974), deutscher Kontrabassist, E-Bassist und Medienkünstler
 Horst Penner (1910–2002), deutscher Oberstudiendirektor und Historiker
 Jonathan Penner (* 1962), US-amerikanischer Schauspieler
 Klaus Penner (1921–1998), deutscher Admiralarzt
 Miloslav Penner (* 1972), tschechischer Fußballspieler
 Otto Penner (1845–1900), deutscher Baumeister und Architekt
 Stanford Solomon Penner (1921–2016), US-amerikanischer Raumfahrtingenieur
 Willfried Penner (* 1936), deutscher Politiker (SPD)
 Zvi Penner (* 1953), Schweizer Sprachwissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Pennergame, ein Browserspiel
 Penners
 Pänner